Fagerer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fagerer (* 1941), österreichischer Motorradrennfahrer
 Werner Fagerer (* 1964), österreichischer Grasskiläufer

Siehe auch:
 Fager